In 1941 werd de zevende editie van de Sovjet Top Liga gespeeld voor voetbalclubs uit Sovjet-Unie, in deze tijd heette de competitie nog Groep A. De competitie werd gespeeld van 27 april tot 24 juni, toen de competitie afgebroken werd vanwege de perikelen in de Tweede Wereldoorlog. 

Profsojoez-1 en Profsojoez-2 waren fusies van Lokomotiv, Metalloerg, Torpedo en Krylja Sovetov Moskou.

Eindstand 

De toenmalige namen worden weergegeven, voor clubs uit nu onafhankelijke deelrepublieken wordt de Russische schrijfwijze weergegeven zoals destijds gebruikelijk was, de vlaggen van de huidige onafhankelijke staten geven aan uit welke republiek de clubs afkomstig zijn.

Externe link
 RSSSF

Sovjet Top Liga
Competitievoetbal 1940/41